Ссавцеподібні (Mammaliaformes) — клада амніот, що включає клас ссавців і близькі до них групи (наприклад, Docodonta, Morganucodontidae)

Опис 
Ранні ссавцеподібні мали землерийкоподібний вигляд і розмір, і більшість з їхніх характеристик пов'язані з внутрішньою будовою. Зокрема, структура щелеп і форма зубів для кожного виду унікальні. Замість наявності багатьох зубів, які часто замінюються, ссавці мають один набір молочних зубів і пізніше один набір дорослих зубів, які відповідають разом точно. Думається, що це допомагає в помелі їжі, щоб зробити це швидшим для перетравлення.
Також класифікаційною характеристикою є лактація грудних залоз, під час відгодування малят, але ця характеристика є проблематичною при класифікації викопних тварин.
Деякі ранні ссавцеподібні мали хутро. Воно потрібне для терморегуляції дрібних теплокровних. 3,2-сантиметровий Hadrocodium повинен мати хутро, але 10-сантиметровий Morganucodon, можливо, не мав його. Docodont Castorocauda мав два шари хутра: груба шерсть і підшерсток, як і в сучасних ссавців.
Подібно до сучасних однопрохідних, вони мали рептилеподібну ходу.

Найстаршим відомим представником Mammaliaformes є імовірно Adelobasileus, що жив приблизно 205 млн років, хоч його позиція в філогенії є  непевна.

Філогенія 
Кладограма, заснована на Rougier і інш. (1996) з додаванням Tikitherium Luo and Martin (2007).

Примітки

Посилання 
 Mammaliforms and Mammaliaformes from Palaeos
 Mesozoic Mammals; Basal Mammaliaformes, an internet directory 

Ссавці